Northern (Fiji), een divisie van Fiji
 Northern (genre), een genre uit film en literatuur
 Northern (Ghana), een regio van Ghana
 Northern (Malawi), een regio van Malawi
 Northern (Oeganda), een regio
 Northern (Papoea-Nieuw-Guinea), een provincie van Papoea-Nieuw-Guinea
 Northern (Sierra Leone), een provincie
 Northern (spoorwegonderneming), een treinmaatschappij in Noord-Engeland
 Northern Province, een provincie van Zambia
 Northern Motor Car Company